Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzése 1986. április 5-én Gijónban Spanyolország ellen. A találkozó az 1987-es Európa-bajnokságra volt selejtező. A mérkőzést 2–1-re a magyar csapat nyerte.

Az összeállítások

A mérkőzés

Örökmérleg a mérkőzés után

Források 
 

A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései 1986-ban
1986 a labdarúgásban
A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései Spanyolország ellen